Il doppio del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sandy Mayer e Gene Mayer che hanno battuto in finale Mike Cahill e Tom Gullikson 7-6, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (semifinali)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (primo turno)
 Steve Denton /  Bob Lutz (secondo turno)
 Sandy Mayer /  Gene Mayer (Campioni)

 Bruce Manson /  Brian Teacher (quarti di finale)
 Brian Gottfried /  Frew McMillan (secondo turno)
 Andrew Pattison /  Butch Walts (secondo turno)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1981